Американская ассоциация го (American Go Association или AGA) — американская организация в го, отвечающая за деятельность и развитие в этом виде интеллектуального спорта в США.

Информация об организации 
Американская ассоциация го была основана в 1935 с целью популяризации игры го в США. AGA является одной из старейших неазиатских го-организаций. Одним из основателей ассоциации является международный мастер по шахматам Эдуард Ласкер.

Направления деятельности Американской ассоциации го:
 Публикация еженедельника The American Go E-Journal (более 13000 подписчиков);
 Координация и пересчёт рейтинга американских игроков;
 Поддержка и развитие региональных го-организаций;
 Организация и проведение ежегодного Американского Го-конгресса;
 Организация представительства американских спортсменов на международных турнирах по го;
 Проведение соревнований по го различного уровня.

AGA является членом Международной федерации го. AGA создала собственные правила, применяемые на турнирах, проводимых этой ассоциацией — Правила AGA. Правила существуют с 1966 года, последние изменения внесены в 2004 году; основные моменты сходны с китайскими правилами го.

Ключевые фигуры 
 Президент ассоциации — Andy   Okun
Профессиональные игроки
 Майкл Редмонд (9 проф. дан) — американец, получивший профессиональный разряд по го, также — единственный неазиатский игрок, имеющий ранг 9 профессионального дана.
 Фэн Юнь (9 проф. дан) — игрок китайского происхождения, проживающая и работающая в США, чемпионка мира среди женщин.
 Илунь Ян (7 проф. дан) — игрок китайского происхождения, проживающий и работающий в США.
 Минцзю Цзян (7 проф. дан) — игрок китайского происхождения, проживающий и работающий в США.
 Сяожэнь Хэ (5 проф. дан)
 Дженис Ким (3 проф. дан) — первый неазиатский игрок, получивший профессиональный статус в Корейской ассоциации падук, автор нескольких книг по го.
 Дженни Шэнь (2 проф. дан)
 Джеймс Кервин (1 проф. дан)
 Хуэйжэнь Ян (1 проф. дан)
 Сюэфэнь Линь (1 проф. дан)
 Чэньшо Ли (1 проф. дан)

Примечания

Ссылки 
 
 Архивы The American Go E-Journal 2004—2008

Появились в 1935 году в США
Организации по го
Спортивные федерации США